В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Denver 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Марін Луї здобула титул, у фіналі перемігши Зіну Гаррісон 6–4, 4–6, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Зіна Гаррісон (фінал)
  Шерон Волш (чвертьфінал)
  Івонн Вермак (1-ше коло)
  Сандра Чеккіні (1-ше коло)

 Елізабет Мінтер (1-ше коло)
 Марін Луї (переможниця)
 Мері-Лу П'ятек (чвертьфінал)
 Іва Бударжова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1985